Husbands může být:
 Manželé (film) (v originále Husbands) – americký film režiséra Johna Cassavetese z roku 1970
 Husbands (seriál) – americký internetový seriál z let 2011–2013
 The Husbands – americká garage punková skupina
 Clifford Husbands (* 1926) – generální guvernér Barbadosu v letech 1996–2011